Cauquenes (Maule), een gemeente in de Chileense regio Maule
Cauquenes (provincie), een provincie van Chili